Sphinx Rock ist der Name folgender Inseln in Antarktika:

 Sphinx Rock (Südliche Orkneyinseln) im Archipel der Südlichen Orkneyinseln
 Sphinx Rock (Viktorialand) in der Robertson Bay, Viktorialand